Gouden Bergen (televisieprogramma, 1986), Nederlands televisieprogramma uit 1986
 Gouden Bergen (televisieserie, 2015), Nederlandse televisieserie uit 2015